Тиопа има више значења:

 Тиопа (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тиопа (Коазинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику